Desa Nanggerang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nanggerang (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 108,33), Jawa Barat, 
 Desa Nanggerang (administrativ by i Indonesien, lat -6,42, long 107,77), Jawa Barat, 
 Desa Nanggerang (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 107,77), Jawa Barat, 
 Desa Nanggerang (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 107,45), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar